Amphisbaena är ett släkte av ödlor. Amphisbaena ingår i familjen Amphisbaenidae. 

Det vetenskapliga namnet syftar på den mytologiska ormen Amphisbaena som har ett huvud i vardera änden. Arterna förekommer i nästan hela Sydamerika, med undantag av Chile, och i Panama samt på flera öar av Stora Antillerna. Storleken varierar mycket och vikten ligger beroende på art mellan 0,12 och 272 gram. Individerna gräver sig genom lövskiktet och har insekter eller deras larver som föda.

Dottertaxa till Amphisbaena, i alfabetisk ordning 

 Amphisbaena alba
 Amphisbaena anaemariae
 Amphisbaena angustifrons
 Amphisbaena arda
 Amphisbaena arenaria
 Amphisbaena bakeri
 Amphisbaena barbouri
 Amphisbaena blanoides
 Amphisbaena bolivica
 Amphisbaena caeca
 Amphisbaena camura
 Amphisbaena carlgansi
 Amphisbaena carvalhoi
 Amphisbaena caudalis
 Amphisbaena cayemite
 Amphisbaena cegei
 Amphisbaena crisae
 Amphisbaena cubana
 Amphisbaena cunhai
 Amphisbaena darwinii
 Amphisbaena dubia
 Amphisbaena fenestrata
 Amphisbaena frontalis
 Amphisbaena fuliginosa
 Amphisbaena gonavensis
 Amphisbaena gracilis
 Amphisbaena hastata
 Amphisbaena heathi
 Amphisbaena hiata
 Amphisbaena hogei
 Amphisbaena hyporissor
 Amphisbaena ibijara
 Amphisbaena ignatiana
 Amphisbaena innocens
 Amphisbaena leali
 Amphisbaena leeseri
 Amphisbaena leucocephala
 Amphisbaena lumbricalis
 Amphisbaena manni
 Amphisbaena medemi
 Amphisbaena mensae
 Amphisbaena mertensii
 Amphisbaena minuta
 Amphisbaena miringoera
 Amphisbaena mitchelli
 Amphisbaena munoai
 Amphisbaena myersi
 Amphisbaena neglecta
 Amphisbaena nigricauda
 Amphisbaena occidentalis
 Amphisbaena palirostrata
 Amphisbaena pericensis
 Amphisbaena plumbea
 Amphisbaena polygrammica
 Amphisbaena pretrei
 Amphisbaena prunicolor
 Amphisbaena ridleyi
 Amphisbaena rozei
 Amphisbaena sanctaeritae
 Amphisbaena schmidti
 Amphisbaena silvestrii
 Amphisbaena slateri
 Amphisbaena slevini
 Amphisbaena spurelli
 Amphisbaena stejnegeri
 Amphisbaena talisiae
 Amphisbaena tragorrhectes
 Amphisbaena vanzolinii
 Amphisbaena vermicularis
 Amphisbaena xera

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Masködlor